Putat (Bulu), een bestuurslaag in Indonesië
 Putat (Geger), een bestuurslaag in Indonesië
 Putat (Purwodadi), een bestuurslaag in Indonesië
 Putat (Sedong), een bestuurslaag in Indonesië
 Putat (Tanah Putih), een bestuurslaag in Indonesië
 Putat (Tanggulangin), een bestuurslaag in Indonesië